Два маната () — номинал монет туркменского маната.

Стандартные монеты 
Биметаллические монеты в 2 маната выпущены в обращение в 2010 году. Оформление монет идентично выпущенным в 2009 году монетам более мелких номиналов (в тенге). На аверсе изображён Монумент Независимости Туркменистана на фоне контура карты страны, надпись на туркменском — «Независимый нейтральный Туркменистан». На реверсе — номинал, год выпуска, название банка.

Памятные монеты 
В 2010 году, к 15-летию нейтралитета Туркмении, выпущены две памятные золотые монеты в 2 маната.

Примечания

Литература 
 

Монеты Туркменистана
Появились в 2010 году
Появились в 2010-е годы в Туркменистане
2010 год в Туркменистане
Появились в 2010 году в Туркменистане